Amalienstraße ist der Name folgender Straßen: 

 Amalienstraße (Berlin), in Deutschland
 Amalienstraße (Dresden), in Deutschland
 Amalienstraße (Karlsruhe), in Deutschland
 Amalienstraße (München), in Deutschland
 Amalienstraße (Weimar), in Deutschland